— вид однодольных растений рода  семейства . Растение впервые описано в 1824 году бельгийским ботаником Александром Луи Симоном Леженом.

Ботаническое описание 
Однолетнее растение.

Стебель прямостоячий, 60—130 см высотой.

Соцветие — метёлка, 18—20 см длиной. Колоски одиночные.

Плод — зерновка.

Распространение, охранный статус 
Вид был широко распространён главным образом на юго-востоке Бельгии, а также в Люксембурге и во Франции. Теоретически вид мог быть занесён на запад Германии, в Нидерландах и Великобритании. Встречался исключительно в посевах полбы, вместе с которой ежегодно высевался.

Изменение сельскохозяйственной практики и активное использование гербицидов привело к почти полному исчезновению Bromus bromoideus. Сейчас вид больше не встречается в дикой природе (согласно данным Международного союза охраны природы), и в настоящее время растение произрастает в ботанических садах Льежа (Бельгия) и Бреста (Франция).

Защищается на национальном уровне во Франции. Включён в список Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания.

Ботаническая систематика

Синонимы 
Синонимичные названия таксона:
 Bromus grossus f. arduennensis (Rchb.) Tournay
 Bromus multiflorus var. arduennensis Rchb.
 Bromus triaristatus Loisel.
 Bromus velutinus var. triaristatus (Loisel.) Mutel
 Calotheca bromoidea Lej.
 Libertia arundinacea Roth
 Michelaria bromoidea (Lej.) Dumort.

Примечания

Ссылки 
 Bromus bromoideus

Флора Европы
Злаки
Эндемики Европы